The Women's Tournament of Champions 2015 est l'édition féminine du Tournament of Champions 2015, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 19 au . Raneem El Weleily gagne son premier Tournament of Champions, en battant Alison Waters en finale.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de , dotation identique à l'édition masculine:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournament of Champions masculin 2015
 Saison 2014-2015 de la PSA

Liens externes 

Féminin 2015
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2015
PSA World Series 2015